Pine Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pine Ridge (Alabama)
Pine Ridge (Citrus County, Florida)
Pine Ridge (Collier County, Florida)
Pine Ridge (Nebraska)
Pine Ridge (South Carolina)
Pine Ridge (South Dakota)
Pine Ridge Indian Reservation (South Dakota), een indianenreservaat in de V.S.